Пе́тер За́йзенбахер (, род. 25 марта 1960 года в Вене) — австрийский дзюдоист, олимпийский чемпион 1984 и 1988 годов. С октября 2012 года — главный тренер сборной Азербайджана по дзюдо.

Биография 
На Играх 1984 года в Лос-Анджелесе Зайзенбахер в финале выиграл у американца Роберта Берланда, а на Играх 1988 года в Сеуле, решением судей при равном счете победил Владимира Шестакова.

С 2010 по 2012 тренировал сборную Грузии, которая на европейских первенствах завоевала 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали, на мировых чемпионатах — 1 бронзовую медаль. На Играх 2012 года в Лондоне Лаша Шавдатуашвили стал олимпийским чемпионом.

В 2012 году возглавил сборную Азербайджана, побыв на этом посту до 2014 года. Под его руководством сборная успешно выступила на чемпионате мира в Бразилии, где Эльхан Мамедов стал первым азербайджанским дзюдоистом, которому удалось выиграть первенство мира, а Орхан Сафаров завоевал «бронзу». В сентябре 2015 года Зайзенбахер вновь стал тренером сборной.

6 октября 2016 года стало известно, что Петеру Зайзенбахеру предъявлено обвинение в совершении преступлений сексуального характера в отношении нескольких несовершеннолетних девочек.
1 августа 2017 года задержан в Киеве. В декабре 2019 года в Австрии Зайзенбахер был приговорен к пяти годам тюрьмы.

Примечания

Ссылки 
 

Дзюдоисты Австрии
Олимпийские чемпионы от Австрии
Олимпийские чемпионы по дзюдо
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1980 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1984 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы мира по дзюдо
Чемпионы Европы по дзюдо
Чемпионы Австрии по дзюдо